Pink Pajamas – film del 1918 diretto da Alfred Santell
 Pink Pajamas – film del 1929 diretto da Phil Whitman
 Pink Pajamas – film del 1964 diretto da Friz Freleng e Hawley Pratt